Василий Горбанёв:
 Горбанёв, Василий Александрович (род. 1911) — Герой Социалистического Труда.
 Горбанёв, Василий Спиридонович (1927—2005) — Герой Социалистического Труда. Примечания